Базука — многозначное понятие.
 Базука — духовой музыкальный инструмент.
 «Базука» — название американского ручного противотанкового гранатомёта M1.